Žínka může být:

malá žena, ženuška
žínka (hygiena), hygienická pomůcka
lesní žínka, mytologická bytost, divoženka